Ви́ктор Семёнович Соро́кин (25 декабря 1912 — 25 августа 2001) — Народный художник РСФСР (1991), Заслуженный художник РСФСР (1976).

Биография 

Виктор Семёнович Сорокин родился в 25 декабря 1912 года в Москве. 

Виктор Сорокин: «Жили мы в Москве, на 1-й Мещанской, напротив Рижского вокзала, в двухэтажном собственном доме. Внизу магазин был, он принадлежал нашей семье, наверху жили дед, дядя – брат бабушки, богатый, он имел несколько домов, они сдавались внаем. Дед владел в начале века подносной фабрикой в Подмосковье. Бабушка, мать отца, была из дворян, рано умерла. Брат бабушки взял к себе моего отца на воспитание.»

В 1917 году лишился родителей. Вместе с двумя братьями попал в детский дом «Суханово» в Московской области. В 1928 году был переведён в трудовую коммуну им. Ф.Э Дзержинского в Люберецком районе Московской области. Там мальчик занимался в студии изобразительного искусства.

Виктор Сорокин: «Когда мне было лет 16, нас из детского дома перевели в трудовую коммуну имени Дзержинского под Люберцами. Она находилась в бывшем монастыре Николо-Угрешском. Привезли нас и повели в столовую. А там столы дубовые, скамейки, как в монастырской трапезной. Я ходил в столярный цех. Дерево полюбил, хотел мастером стать. Там ребята были хорошие, они завлекли меня в рисовальный кружок.»

В 1936 году Сорокин был зачислен на 2 курс в Московского художественного института. В 1939 году участвовал во Всесоюзной выставке произведений молодых художников, посвященной 20-летию ВЛКСМ. 

С началом войны Виктор Сорокин был эвакуирован вместе с институтом в Самарканд, где находился до 1943 года.

Виктор Сорокин: «В первые месяцы войны я работал в специальной бригаде: мы делали цветомаскировку зданий – расписывали крыши «под деревья». В октябре 41-го года (…) институт эвакуировали в Самарканд. Ехали мы долго, целый месяц, в царском поезде, в одном вагоне с Владимиром Андреевичем Фаворским и его семьей, скульптором Матвеевым, Ульяновым, Фальком, Сергеем Герасимовым, Моором. Фаворский все читал в дороге. В Самарканде мы с ребятами украдкой наблюдали, как Фаворский рисует. Самарканд – это новый виток в развитии. Сама природа ставила другие живописные задачи.»

В 1945 году художник успешно закончил институт, защитив с отличием дипломную работу «Самаркандский пейзаж». В 1946 году становится участником Всесоюзной художественной выставки. Его работу «Самаркандский пейзаж» приобретает Министерство культуры СССР. Сорокина принимают в Союз художников СССР и Московское товарищество художников.

В 1948 году Сорокин переселился в Елец, где преподавал живопись в художественном училище.

Виктор Сорокин: «Елец сыграл для меня самую важную роль. В 1948 году приехал в Елец и там я сразу почувствовал себя хорошо: природа, архитектура, простота жизни. Было ощущение свободы. Натура – вокруг тебя. Если бы не Елец, может, и не выжил бы в Москве как художник. Много писал, преподавал в художественном училище.»

В 1957 году Сорокин переехал в Липецк. Жизнь в провинции сильно повлияла на его мировоззрение.

Жизнь в Липецке первые десять-пятнадцать лет была для Сорокина особенно нелегкой: город не готов был принять его живопись, не было заработка, семья жила почти впроголодь. Только бывшие ученики – Виктор Королев, Вилен Дворянчиков, Евгений Сальников, Александр Сорокин и еще немногие художники их круга – знали, чего он стоит и пытались ему помочь, а неизменное, с начала 1960-х годов, участие в крупнейших выставках страны постепенно заставило и некоторых других признать его исключительность.

В 1960 году участвует в Первой художественной выставке «Советская Россия», и с этого времени регулярно участвует в региональных, всероссийских и всесоюзных художественных выставках. 

В конце 40-х, в 50-60-е годы его произведения передавали умиротворение, неспешное наслаждение жизнью. Он писал лирические пейзажи – легко, свободно, в меру обобщенно: он никогда не любил подробной изобразительности. Живопись была построена на мягких цветовых гармониях, едва уловимой игре оттенков. С 1970-х годов набирает силу экспрессия — основная тенденция творческого тридцатилетия. Свои картины он писал в стиле «Хороший день» — яркие, сочные цвета, гармония, свежесть, азарт исполнения. Излюбленные жанры — натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет. Со временем Сорокин пишет картины все быстрее, решительнее, смело деформируя формы. Крепко привязанный к натуре, с 1980-е годов Сорокин от изобразительности активно движется к живописно-пластическому выражению содержания. Мировоззрение и творчество Сорокина – нерасторжимы. Отсюда идет колористическая и композиционно-пространственная цельность его произведений, передающая цельность мира. С середины 1980-х годов Виктор Сорокин испытывает подъем. Наступивший этап – апофеоз творчества Сорокина. Он полон сил и обогащен человеческой мудростью. Его любовь к жизни перерастает в страсть. Он дорожит каждым мигом, неповторимым, невозвратимым. Надо успеть прочувствовать, успеть превратить в живопись. Темп его кисти – стремителен, цветовые отношения напряжены, обобщения и деформации смелы, фактура предельно выразительна. Он находит наиболее лаконичные пластические формы, концентрирующие содержание. Художник пишет все крупнее, предвидя метаморфозы восприятия: на большом расстоянии вкусное красочное месиво на холсте преобразуется в трехмерное пространство, как он достигает пространственности – неразрешимая загадка. 

Скончался в Липецке 25 августа 2001 года.

Своими учителями Сорокин считал французских импрессионистов и постимпрессионистов. Его искусство выражало вечные ценности — жизнь, красота и любовь.  Художник был убежден, что настоящая живопись может передать все. Он считал, что цель искусства — поднимать дух людей.

Выставки при жизни 

 Участник Первой художественной выставки «Советская Россия» (1960)
 Первая персональная выставка Виктора Сорокина (Елец, 1973)
 Выставка «В.Сорокин, Ю.Гришко» (Москва, 1979)
 Международный плэнэр в Германии (1980), 
 «В.Сорокин, Ю.Гришко» (Липецк, 1982 год), 
 Персональная выставка (Липецк, 1987), 
 Выставка «В.Сорокин, Ю.Гришко» (Москва, 1988), 
 Персональная выставка (Франция, 1990),
 Выставка русского искусства (Сеул, 1990), 
 Республиканский плэнэр (Елец, 1990), 
 Персональная выставка к 80-летию художника (Липецк, 1992), 
 Персональная выставка (Москва, галерея «Les Oreades», 1994), 
 Персональная выставка в Международном центре славянской письменности и культуры (Москва, 1996), 
 Персональная выставка к 85-летию художника (Липецк, 1995)
 Персональная выставка к 85-летию художника (Москва, ЦДХ, 1997)
 Персональная выставка к 85-летию художника (Москва, галерея «Les Oreades», 1997)
 Выставка «В.Сорокин, Ю.Гришко» (Минск, 1998)
 Персональная выставка (Москва, Малый Манеж, 2000)
 Персональная выставка (Франция, 2000)
 Выставка в Музее-мастерской В.С. Сорокина – Доме Мастера (Липецк, июнь 2001)
 Участие в плэнэре (Елец, июнь 2001).

Награды 
 Орден Почёта (26 января 1998)
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Орден Дружбы народов (22 августа 1986)
 Народный художник РСФСР (1991)
 Заслуженный художник РСФСР (1976)
 Почётный гражданин города Липецка (1994)
 Золотая медаль Российской академии художеств, орден «Знак почета» (1997)

Память 
 В центре Липецка на улице Ленина, 2, в 1992 году был учрежден Музей-мастерская народного художника России В. С. Сорокина. Он расположился в стенах дома аптекаря В. Вяжлинского 1910 года постройки (). В 1993 году его отремонтировали. Ныне это — Художественный музей имени В. С. Сорокина «Дом мастера».
В Ельце в 1992 году открыт частный музей В.С. Сорокина. Учредитель Е.П.Крикунов.
Именем В. С. Сорокина названа Детская художественная школа № 1 на Липовской улице, 12а.
 В июле 2019 году в Липецке на улице Ленина около Дома Мастера установлен памятник Виктору Сорокину.

Примечания

Литература 
 Земля Липецкая. М., 2003. С. 57—59.
Нечаева Т. И. Липецкие художники. 55. Альбом. Автор вступительной статьи Нечаева Т. И. Липецк, 2013
Нечаева Т. И. Виктор Сорокин. Альбом Москва, 2012
Климов А. А. Воспоминая Виктора Семеновича Сорокина. Тулинова О. В. Художник Анатолий Климов: очерк жизни и творчества. – Елец, 2010. - С.98-120
Дворянчиков В. Д. Дом Мастера: к 95-летию В. С. Сорокина и 15-летию Художественного музея им. В. С. Сорокина. Автор проекта Дворянчиков В. Д. Липецк.
Нечаева Т. И. Дом Мастера в Липецке. Мир музея. 2006. № 12. – С.14-18
Нечаева Т. И. Виктор Сорокин. Живопись. Московский художник 2003 №9. С.3
Нечаева Т. И. Живопись Виктора Сорокина. «ДИ». 2003 №3-4. - С. 66-69.
Нечаева Т. И., Землянухина Е. А. Живопись. Виктор Сорокин. Выставка произведений к 90-летию художника: каталог. Автор вступительной статьи Нечаева Т. И. – Москва-Липецк 2002-2003
Долгина Л. Живая жизнь Мастера. Литературно-публицистический вестник «Мир и музей». 2003 №1-2 (9). – С.133-137
Грибоносова-Гребнева Е. В., Осотина Е. В. Виктор Семенович Сорокин: феномен абсолютной живописности в современном художественном пространстве. Пунинские чтения – 2001 (материалы научной конференции). – Санкт-Петербургский государственный университет, – С. 230-234
Скрябин В. Из музыки и света: в гостях у художника Виктора Сорокина. Сельская новь. №7. С.35-38
Неверов И. Прогулки по улице, залитой солнцем: новая выставка липецкого художника В. С. Сорокина. Липецкая газета. 2001. 20 июня. С.3
Виктор Сорокин. Альбом к 85-летию В. С. Сорокина. Автор вступительной статьи и составитель Нечаева Т.И. М. 1997
Кузнецов В. Живая живопись. Юный художник
Митюшкин В. Из истории нашего города. Художники-коммунары. Угрешские вести. 1996. №№ 37, 39, 40 №№ 1, 2, 3, 4, 5
Rosenfeld Edmond. Victor Sorokine. Альбом. Автор вступ. ст. Rosenfeld Edmond
Бирштейн М. А. Картины и жизнь – М. 1990: Советский художник
Березин А. Д.. Рассказы о прекрасном.- М. 1989 – С.323-324. 1989
Виктор Семенович Сорокин. Живопись: каталог выставки. Автор вступительной статьи Нечаева Т. И. – М. 1988, Советский художник
Виктор Семенович Сорокин. Альбом. Автор-составитель Киселева С. С. – Л. 1984: Художник РСФСР
Виктор Семенович Сорокин. Живопись. Юрий Дмитриевич Гришко. Скульптура: каталог. Автор вступительной статьи Тимашевич Н. – М. 1979, Союз художников РСФСР
Березин А. Д. Данков. Художественная галерея. Л.: Художник РСФСР 1979 – С.249-251.

Персоналии:Липецк
Художники Липецка
Художники России XX века
Умершие в 2001 году
Умершие в Липецке
Народные художники РСФСР
Кавалеры ордена Почёта